Мериков, Вадим Иванович (род. 1976) — украинский политический деятель, народный депутат Украины VII созыва.
 Мериков, Михаил Васильевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.